Бати́щев — фамилия; женская форма: Бати́щева.

Известные носители 
 Батищев, Александр Владимирович (род. 1991) — украинский футболист.
 Батищев, Вячеслав Иванович (1932—2005) — российский криминалист.
 Батищев, Иустин Николаевич — депутат Верховного Совета СССР 1-го и 2-го созывов.
 Батищев, Генрих Степанович (1932—1990) — советский философ.
 Батищев, Станислав Михайлович (1940—2011) — советский тяжелоатлет.

Составные фамилии 
 Батищев-Тарасов, Степан Дмитриевич (1911—1961) — советский инженер-геолог.

См. также 
  — название ряда населённых пунктов.